

Patronyme 

 Jocelyn Gourvennec (1972- ), footballeur français ;
 Alexis Gourvennec (1936 -2007), syndicaliste agricole et entrepreneur français.

Paronyme 
 Gwendolyn Gourvenec, actrice française.